UFO — серия компьютерных игр, выпущенных компанией ALTAR Interactive и являющихся идейным продолжением игр серии «X-COM», выпускавшихся компанией MicroProse.

Все игры серии являются объединением двух жанров — глобальной стратегии и тактики в реальном времени с возможностью паузы. Данное сочетание унаследовано от предшествовавших игр серии «X-COM», лишь пошаговая тактика переросла в тактику реального времени. Игры серии «UFO» связаны с играми серии «X-COM» идейно, но сюжетно их не продолжают. В то же время сюжеты всех игр серии UFO связаны между собой.

Глобальная стратегия не отличается особой изысканностью и сложностью, но весь сюжет развивается в стратегическом режиме, и все действия которые могут повлиять на ход игры принимаются игроком в стратегическом режиме. В то время когда на высокой сложности тактические бои становятся действительно сложными, и игроки на форумах делятся тактическими приемами, при этом исход боя на сюжет существенно не влияет, а влияет в большей степени на возможность проведения следующего боя. Для стратегии победил или проиграл не столь важно как напал или не напал.

Игры серии 
 2003 — UFO: Aftermath
 2005 — UFO: Aftershock
 2007 — UFO: Afterlight

Ссылки 
 

Серии компьютерных игр